Jüdischer Friedhof Bad Segeberg steht für:

 Alter Jüdischer Friedhof (Bad Segeberg)
 Neuer Jüdischer Friedhof (Bad Segeberg)